En anglais, saved est la forme passée du verbe « sauver » (to save).

 Saved est un album de Bob Dylan enregistré en 1980.
 Saved! est un film américain sorti en 2004, réalisé par Brian Dannelly sur un scénario de lui-même et de Michael Urban.
 Saved est une série télévisée américaine de David Manson.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre